Utopia  – opera letteraria di Tommaso Moro
 Utopia – dal testo di Tommaso Moro, assetto politico, sociale e religioso inesistente, proposto come modello

Astronomia 
 Utopia – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Utopia Planitia – pianura del pianeta Marte
 1282 Utopia – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Atollo K (Atoll K o Utopia) – film del 1951 diretto da Léo Joannon
 Utopia – film del 2003 diretto da María Ripoll

 Geografia 
 Utopia – census-designated place della Contea di Broward, Florida
 Utopia – census-designated place della Contea di Uvalde, Texas

 Letteratura 
 Utopia Park (Utopia) – romanzo di Lincoln Child del 2002

 Musica 
 Utopia – gruppo musicale rock progressivo statunitense

Album
 Utopia – album degli Amon Düül II del 1973
 Utopia – album degli Utopia del 1982
 Utopia – demo dei Nevermore del 1992
 Utopía – album di Joan Manuel Serrat del 1992
 Utopia – album degli Unexpect del 1999
 Utopia – album di Murcof del 2004
 Utopía – album di Belinda del 2006
 Utopia – album degli Axxis del 2009
 Utopia – album di Björk del 2017
 Utopia Tour – nona tournée musicale di Björk del 2018

Brani
 Utopia – brano musicale dei Nomadi del 1981
 Utopia – singolo dei Goldfrapp del 2000
 Utopia – brano di Alanis Morissette del 2002
 Utopia – singolo dei Within Temptation del 2009
 Utopia – singolo di Paola Turci del 2011
 Utopia – EP di Kerli del 2013
 Utopia – brano di Björk del 2017

 Televisione 
 Utopia – serie televisiva britannica andata in onda su Channel 4 dal 2013 al 2014
 Utopia – serie televisiva australiana in onda su ABC dal 2014
 Utopia – serie televisiva statunitense del 2020, remake della serie britannica.

 Videogiochi 
 Utopia – videogioco Mattel del 1982
 Utopia – videogioco Gremlin Graphics del 1991

 Altro 
 Utopia'' – crossover della Marvel Comics
 Utopia – comunità aborigena australiana a nordest di Alice Springs
 Utopia – nave scozzese carica di emigranti, in gran parte italiani, e diretta a New York, naufragata davanti a Gibilterra il 17 marzo 1891, a causa di un errore di manovra. Circa 200 persone si salvarono, mentre circa 570 perirono.
 Utopia''' – automobile prodotta dalla Pagani Automobili